Владимир Со́тников:
 Сотников, Владимир Брониславович (род. 1952) — сотрудник советских и российских органов государственной безопасности, генерал-майор.
 Сотников, Владимир Петрович (1910—1990) — советский государственный деятель.
 Сотников, Владимир Сергеевич (род. 1957) — советский и российский футболист.